Il singolare del torneo di tennis Guadalajara Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alejandro Hernández che ha battuto in finale Bobby Kokavec 6-4, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 Luis Herrera (primo turno)
 Alejandro Hernández (Campione)
 Oren Motevassel (secondo turno)
 Sebastián Prieto (primo turno)

 André Sá (semifinali)
 Eduardo Medica (quarti di finale)
 Erick Gomes (primo turno)
 Marco Osorio (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guadalajara Challenger 1997